Бисимбре () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сарагоса, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампо-де-Борха. Занимает площадь 11,16 км². Население — 109 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Сарагосы
Населённые пункты Сарагосы